Cañote puede referirse a:

 el nombre común de la planta Phragmites australis; o
 el nombre común de la planta Zea mays o maíz.